Бураев — фамилия; имеет женскую форму Бураева.
 Бураев, Ацамаз Бузиевич (род. 1990) — российский футболист.
 Бураев, Виктор Михайлович (род. 1982) — российский легкоатлет.
 Бураев, Марат Николаевич (род. 1995) — российский футболист.

См. также 
 Бураево